

Cinema
Over the Top – cortometraggio muto del 1918 diretto da Wilfrid North
Over the Top – film del 1987 diretto da Menahem Golan

Musica
Over the Top – album degli Infinite
Over the Top – album di Cozy Powell
Over the Top – album dei Mentors
Over the Top – album dei White Wizzard
Over the Top – brano dei Led Zeppelin

Altro
Over the Top – romanzo autobiografico e best seller del 1917 dell'eroe della prima guerra mondiale Arthur Guy Empey
Over the Top – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1997
Over-the-top – tipo di aziende mediatiche
Over the Top – musical del 1917 di Philip Bartholomae e Harold Atteridge, musica di Sigmund Romberg